Le mot Pallarès ou pallarès peut faire référence à :
Serge Pallarès (1959-),  joueur de rugby à XIII ;
le nom catalan du pallarais, un dialecte de cette langue.